Чемпионат Великобритании по снукеру 2007 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 8 по 16 декабря 2007 года в Телфорде, Англия. Победителем турнира стал Ронни О’Салливан, выигравший в финале у Стивена Магуайра со счётом 10:2.

Призовой фонд 

Победитель: £ 100 000
Финалист: £ 46 000
Полуфиналисты: £ 23 250
Четвертьфиналисты: £ 15 800
1/8 финала: £ 11 750
1/16 финала: £ 8 000
Last 48: £ 4 500
Last 64: £ 2 200

Высший брейк в квалификации: £ 500
Высший брейк в основной стадии турнира: £ 5 000

Максимальный брейк в квалификации: £ 1 000
Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 25 000

Общий призовой фонд: £ 590 400

Интересные факты 
 В четвертьфинальном матче между Марком Селби и Марко Фу был установлен абсолютный (на то время) рекорд по продолжительности фрейма в телевизионном матче — последняя партия длилась 77 минут.
 Ронни О'Салливан сделал свой восьмой максимальный брейк в решающем фрейме против Марка Селби.

Результаты

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Квалификационные матчи на чемпионат Великобритании 2007 игрались с 23 по 30 ноября 2007 года в Престатине, Уэльс.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 146 Марк Аллен
 141 Доминик Дэйл
 139, 134 Тянь Пэнфэй
 138 Бен Вулластон
 138 Рори Маклауд
 137, 133, 121 Дэвид Грэй
 135 Майкл Уайт
 134, 100, 100 Том Форд
 133, 110, 104, 103, 100 Барри Пинчес
 133 Мэттью Стивенс
 132, 120 Джо Делэни
 129 Курт Мэфлин
 129, 127 Фергал О’Брайен
 128, 116, 115 Рики Уолден
 123 Джеймс Макбейн
 122 Дэйв Харольд
 119 Джейми О’Нилл
 116 Роберт Милкинс
 115 Стюарт Бинэм
 115 Марк Джойс

 114 Алекс Дэвис
 114 Алан Макманус
 112, 103 Шайлеш Джогия
 112 Джон Пэррот
 112 Марк Дэвис
 111 Энди Хикс
 110 Эндрю Хиггинсон
 109, 106 Лю Сун
 109, 107 Марк Кинг
 109 Лян Вэньбо
 107, 107, 100 Джейми Бёрнетт
 106 Джимми Уайт
 105 Джимми Мики
 102 Эдриан Ганнэл
 102 Ли Спик
 101 Пол Дэвис
 100 Дэвид Ро
 100 Джейми Коуп

Основной турнир 

 147, 137, 126, 119, 117, 112 Ронни О'Салливан
 144, 135, Шон Мёрфи
 143, 112, 100 Дин Цзюньхуэй
 139, 132, 111, 102 Марко Фу
 139 Алистер Картер
 137, 133, 105 Джейми Коуп
 137 Райан Дэй
 131 Найджел Бонд
 130, 122, 120, 108, 106, 105, 101 Стивен Магуайр

 130, 120, 101, 100 Марк Селби
 123, 120 Иан Маккалох
 120 Грэм Дотт
 116 Майкл Холт
 115, 103 Марк Аллен
 111 Нил Робертсон
 106 Барри Хокинс
 104 Стивен Хендри
 100 Джон Хиггинс

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о турнире на BBC Sport

Чемпионат Великобритании (снукер)
2007 год в снукере